Gurski ist der Familienname folgender Personen: 

 Bruno Gurski (1923–1995), Geburtsname von  Bruno Bergner, deutscher Graphiker, Maler und Zeichner
 Michael Gurski (* 1979), deutscher Fußballtorhüter
 Olga Gurski (1902–1975), ukrainische Malerin

Siehe auch:
 Gursky